Something to Say est un titre d'oeuvre pouvant faire référence à :

Albums 

 Something to Say, de Joe Cocker, en 1972, également nommé Joe Cocker lors de sortie auprès du label A&M Records,
 Something to Say - The Music of Stevie Wonder, un album de  en 2021,
 , de Richie Kotzen, en 1997,
 , de , en 2002,
 , de , en 2008,
 Something to Say, de Cory Henry, en 2020.

Chansons 

 Something to Say, de Stevie Wonder, sur Signed, Sealed and Delivered en 1970,
 Something to Say, de Joe Cocker, sur l'album du même nom en 1972,
 Something to Say, de The Connells, sur l'album Fun & Games en 1989,
 Something to Say, de Harem Scarem sur  en 1991,
 Something to Say, de  sur The Keyword Is Excitement en 2004,
 Something to Say, de  sur Fearless en 2005.

Homonymie
Homonymie de titre